Сезон 1999/2000 стал для Арсенала 114-м в истории клуба и 8-м в Премьер-лиге. В летнее межсезонье в команду пришла будущая легенда клуба и один из лучших нападающих АПЛ, француз Тьерри Анри. Так же команду пополнил хорватский нападающий Давор Шукер. С таким нападением команда снова заняла 2-е место в чемпионате, уступив тому же Манчестеру Юнайтед. Из трофеев удалось во второй раз подряд выиграть Суперкубок Англии.

Европейский сезон для «пушкарей» выдался запоминающимся: команда снова не вышла из несложной группы Лиги чемпионов (Барселона, Фиорентина и АИК), но попали в плей-офф Кубка УЕФА и дошли до финала, но там споткнулись об турецкий Галатасарай, проиграв по пенальти.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

25.400.000

Зима 
Трансферные сделка не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

40.000.000

Зима 

3.500.000

Общие убытки:25.400.000

Общая прибыль:43.500.000

Разница:18.100.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

1-й групповой этап

Кубок УЕФА

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»